Herkules je slovo s mnoha významy. Může znamenat:

 v historii a mytologii
 Héraklés (Herkules, Hercules, Héracles) – postava z řeckých mýtů, pravzor hrdiny a siláka

 v biologii
 české rodové jméno pro některé brouky rodu Dynastes
 herkules antilský

 v astronomii a geografii
 Souhvězdí Herkula
 Hercules (kráter) – kráter na přivrácené straně Měsíce
 Herkules (Královská zahrada) – kašna v pražské Královské zahradě

 v kultuře
 Hercules Seghers – holandský malíř, krajinář a grafik 17. století
 Herkules v New Yorku – film z roku 1970 s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli
 Herkules (seriál) – televizní seriál

 v technice
 Hercules SR 50 Samba – motocykl
 Hercules (výrobce jízdních kol) – německý výrobce jízdních kol, motocyklů a automobilů
 Lockheed C-130 Hercules – americký vojenský transportní letoun
 Hercules Graphics Card – grafická karta pro počítače

 jiné
 Herkules (lepidlo) – dispersní lepidlo
 Herkules (salám) – trvanlivý salám
 Operace Herkules – krycí jméno nerealizovaného vylodění na Maltě během druhé světové války